Ола може да се отнася за:

 Ола, древногръцки съд за готвене;
 Ола, с гръцко име Платановриси, село в Гърция;
 Ола — река в Магаданска област;
 Ола — град в щата Арканзас;
 Ола — град в щата Айдахо;
 Ола () – семитското наименование на човешкото жертвоприношение в юдаизма;
 Джордж Ола – американски химик от унгарски произход.